«Лізелотта з Пфальца» () — німецька історична кінокомедія режисера Курта Гофмана 1966 року з  у головній ролі.

Сюжет 
У фільмі розповідається про одруження німецької княгині Лізелотти з Пфальца (Гайделінде Вайс) з братом Людовика XIV — Філіпом, герцогом Орлеанським (Гаральд Ляйпниць) та її пригоди у королівському дворі.

Ролі виконують 
  — Лізелотта з Пфальца
   — Філіп, герцог Орлеанський
  — Людовик XIV, король Франції
  — принцеса Палатин
  — Карл I Людвіг (курфюрст Пфальцу)

Навколо фільму 
 Фільм знімався в Берліні на кіностудії  та в палаці Шарлотенбург, у :Мюнхені в палаці Німфенбург, в Чехословаччині у Валдштейнському палаці та замках Глубока і  .
 У попередньому фільмі про життя Лізелоти з Пфальца, що вийшов у 1935 році, головну роль виконувала популярна тоді німецька акторка — .

Посилання 
    (29.06.2022)

Фільми німецькою мовою
Історичні фільми Німеччини
Фільми Німеччини 1966
Кінокомедії 1966
Фільми Курта Гофмана
Фільми Constantin Film